Naundorf ist der Name folgender Orte in Deutschland:

Brandenburg:
 Naundorf (Fichtwald), Ortsteil der Gemeinde Fichtwald, Landkreis Elbe-Elster
 Naundorf (Forst (Lausitz)), Ortsteil der Stadt Forst (Lausitz), Landkreis Spree-Neiße
 Naundorf (Lauchhammer), ehemalige Gemeinde, heute Teil der Stadt Lauchhammer, Landkreis Oberspreewald-Lausitz
 Naundorf bei Ruhland, ehemalige Gemeinde, Ortsteil der Stadt Schwarzheide, Landkreis Oberspreewald-Lausitz
 Naundorf (Vetschau/Spreewald), Ortsteil der Gemeinde Vetschau/Spreewald, Landkreis Oberspreewald-Lausitz

Sachsen:
 Naundorf (Sachsen), Gemeinde im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Naundorf (Bobritzsch-Hilbersdorf), Ortsteil der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf, Landkreis Mittelsachsen
 Naundorf (Diera-Zehren), Ortsteil der Gemeinde Diera-Zehren, Landkreis Meißen
 Naundorf (Dippoldiswalde), Ortsteil der Stadt Dippoldiswalde, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Naundorf (Doberschau-Gaußig), Ortsteil der Gemeinde Doberschau-Gaußig, Landkreis Bautzen
 Naundorf (Erlau), Ortsteil der Gemeinde Erlau, Landkreis Mittelsachsen
 Naundorf (Grimma), Ortsteil der Stadt Grimma, Landkreis Leipzig
 Naundorf (Großenhain), Stadtteil der Stadt Großenhain, Landkreis Meißen
 Naundorf (Leisnig), Ortsteil der Stadt Leisnig, Landkreis Mittelsachsen
 Naundorf (Radebeul), Ortsteil der Stadt Radebeul, Landkreis Meißen
 Naundorf (Striegistal), Ortsteil der Gemeinde Striegistal, Landkreis Mittelsachsen
 Naundorf (Struppen), Ortsteil der Gemeinde Struppen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Naundorf (Thiendorf), Ortsteil der Gemeinde Thiendorf, Landkreis Meißen
 Naundorf (Zschepplin), Ortsteil der Gemeinde Zschepplin, Landkreis Nordsachsen

Sachsen-Anhalt:
 Naundorf bei Seyda, Ortsteil der Stadt Jessen (Elster) im Landkreis Wittenberg
 Naundorf (Dessau-Roßlau), auch Naundorf bei Dessau, Naundorf jenseits der Mulde, Teil des Stadtteils Waldersee von Dessau-Roßlau
 Naundorf (Geiseltal), moderne Wüstung im Saalekreis
 Naundorf (Dölbau), Ortsteil der Ortschaft Dölbau, Gemeinde Kabelsketal, Saalekreis
 Naundorf (Salzatal), Ortsteil der Gemeinde Salzatal, Saalekreis
 Naundorf (Südliches Anhalt), auch Naundorf vor der Haide, Ortsteil der Gemeinde Südliches Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld
 Naundorf (Teuchern), Ortsteil von Deuben, Stadt Teuchern, Burgenlandkreis

Thüringen:
 Naundorf (Gößnitz), Ortsteil der Stadt Gößnitz, Landkreis Altenburger Land
 Naundorf (Starkenberg), Ortsteil der Gemeinde Starkenberg, Landkreis Altenburger Land
 Naundorf (Uhlstädt-Kirchhasel), Ortsteil der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Naundorf ist der Familienname folgender Personen:
 Cathleen Naundorf (* 1968), deutsche Fotografin
 Gerhard Naundorf (1909–nach 1959), deutscher Agrarwissenschaftler und Science-Fiction-Autor
 Gonthard Naundorf (1931–2018), deutscher Bühnen- und Fernsehschauspieler 

Siehe auch:
 Nauendorf
 Naundorff
 Naundörfchen